Die Johan Cesar war eine Brigg.

Schiffsmaße 
 Länge (zwischen den Steven)          = 72 Hamburger Fuß (20,57 m)
 Größte Breite                        = 21,3 Hamburger Fuß (6,09 m)
 Höhe (Bauchdiele bis Verdeckplanken) = 11,4 Hamburger Fuß (3,26 m)
 Tragfähigkeit                        = 49 Hamburger Kommerzlasten

Geschichte 
 Kiel 1819
 ex „George“
 ex „Iris“, Bremen
 ex „Charlotte“, Kiel

Die Johan Cesar wurde 1819 in Kiel erbaut und im November 1837 vom Vorbesitzer v. Duckwitz (Bremen) erworben. 1847 wurde sie in Valparaiso wieder veräußert. Eigner wurde das Handelshaus Joh. Ces. Godeffroy & Sohn. „Johan Cesar“ war der Name des ältesten Sohnes jeder Generation. Die Johan Cesar fuhr überwiegend nach Südamerika.

Kapitäne 
 Abraham Ewout van Dyke
 J. Meyer
 Gerhard Elberfeld
 D. Steen

Fahrten

Schiffe gleichen Namens 
Als Johan Cesar fuhren noch weitere Schiffe: 1852 lief eine Bark Johan Cesar mit der Baunummer 7 auf der Reiherstiegwerft für Joh. Ces. Godeffroy & Sohn vom Stapel und 1869 eine mit der Baunummer 192. Dieses Schiff ging am 21. Dezember 1870 bei den Shetland-Inseln verloren.

Schiffe von Joh. Ces. Godeffroy & Sohn

Einzelnachweise 

Brigg
Frachtsegler
Schifffahrt (Hamburg)